Suuremõisa (Hiiumaa), een dorp in Estland, gemeente Hiiumaa
 Suuremõisa (Muhu), een dorp in Estland, gemeente Muhu
 Suuremõisa (Vormsi), een dorp in Estland, gemeente Vormsi
 Suuremõisa (rivier), een rivier in Estland